Badia Hadj Nasser (Tànger) psicoanalista
 Gamal Abdel Nasser (15 de gener de 1918 – 1970), cap d'estat d'Egipte (1954-70)
 Nasser Al-Attiyah (1970), príncep qatarià i pilot de ral·lis i esportista olímpic de tir al plat.
 Llac Nasser, gran embassament format per l'aigua del Nil retinguda per la presa d'Assuan al sud d'Egipte